Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем. Это понятие встречается в политических, экономических, социальных, религиозных, экологических и многих других сферах жизнедеятельности современного общества.

Примеры:
 C 2004 года по 2012 год ежегодно проводится Российско-Китайско-Казахстанский нефтегазовый форум, в 2008 году переросший в Евразийский энергетический саммит.
 Каждые два года, начиная с 2010, в Екатеринбурге проводится Симфонический форум России, направленный на возрождение и расширение гастрольной деятельности региональных симфонических коллективов.
 Гражданский жилищный форум.
 Open Source Forum IV — крупнейшее мероприятие, посвящённое технологиям разработки Open Source.
 Форум Финансовых Директоров — масштабное ежегодное событие, посвященное экономике и финансам, для топ-менеджеров и собственников бизнеса.

С появлением интернета веб-форум и «Форум» как способ проведения некоего собрания (мероприятия) с глобальными по заявленной теме целями часто дополняют друг друга. Например, в нефтегазовой промышленности имеет место профессиональный «нефтегазовый форум» с соответствующим сайтом и одноимённое «офлайн»-мероприятие, проходящее с регулярной периодичностью.

Примечания 

Мероприятия